mini|120px| Ostende
Die Dreiband-Weltmeisterschaft 1976 war das 31. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 25. bis 30. Mai 1976 in Ostende statt. Es war nach 1964 die zweite Dreiband-WM in Ostende.

Geschichte 
Raymond Ceulemans gewann trotz Punktegleichheit mit Nobuaki Kobayashi mit dem neuen Weltrekord von 1,500 im Generaldurchschnitt (GD). Die einzige Niederlage kassierte Ceulemans gegen den japanischen Meister und WM-Neuling Junichi Komori. Im letzten Durchgang des Turniers kam es zur entscheidenden Partie um den WM-Titel. Kobayashi, noch ungeschlagen, reichte ein Unentschieden zum Titelgewinn. Nach 16 Aufnahmen stand es dann auch 31:17 für Kobayashi. Dann steigerte sich der Titelverteidiger aus Belgien und siegte schließlich noch in 33 Aufnahmen mit 60:37. Zum ersten Mal in der Dreiband-WM-Historie lag der Turnierdurchschnitt über 1,000 GD.

Modus 
Gespielt wurde „Jeder gegen Jeden“ bis 60 Punkte.

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1976
Karambolageveranstaltung 1976
Billardturnier in Ostende